Eumiota är ett släkte av steklar som beskrevs av Hellén 1964. Eumiota ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hyllhornsteklar
Eumiota